

Architettura 
 Musei Reali – polo museale torinese costituito nel 2016, noto in precedenza come Polo Reale
 Villa de Reali – inserita nel contesto agrario del comune di Casier, nella frazione di Dosson

Matematica 
 Numero reale – numeri reali possono essere descritti in maniera non formale come numeri ai quali è possibile attribuire uno sviluppo decimale finito o infinito

Personaggi Anime e manga 
 Cavalieri Reali – sono un gruppo di tredici Digimon del media franchise giapponese Digimon, che comprende anime, manga, giocattoli, videogiochi, carte collezionabili ed altri media

Persone 
 Antenore Reali (1897-1960) – baritono italiano
 Antonio de Reali (1834-1887) – politico italiano
 Antonio Reali (1891-1975) – ufficiale e aviatore italiano
 Carlo Reali (1930) – attore, doppiatore e montatore italiano
 Cristiana Reali (1965) – attrice italo-brasiliana
 Gian Filippo Reali (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Gino Reali (1948) – vescovo cattolico italiano
 Luigi Reali (1602-1660) – pittore italiano
 Odoardo Reali (1938-2001) – architetto italiano
 Pietro Reali (1900-1965) – politico italiano
 Stefano Reali (1957) – regista, compositore, sceneggiatore e commediografo italiano

Pagine correlate 
 Giardini Reali